Grandbois peut se référer à:

Patronyme 
Granbois, patronyme de famille d'origine française, recensé notamment en Amérique française.

Personnalité 
Alain Grandbois (1900-1975), poète et écrivain originaire de Saint-Casimir, ayant reçu à trois reprises le Prix Athanase-David en 1941, 1947 et 1969.
Michèle Grandbois, une Canadienne conservatrice, écrivaine et historienne de l'art.
Paul-Étienne Grandbois (1846-1907), un médecin et homme politique fédéral du Québec.
Peter Grandbois (3 avril 1964- ), un écrivain, éditeur, universitaire et entraîneur d'escrime américain.

Toponymie 
Lac Grandbois, un plan d'eau douce chevauchant les municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Raymond, dans la MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec, Canada.
Ruisseau Grandbois, un cours d'eau du Québec, Canada.

Autres 
Prix Alain-Grandbois, un prix littéraire québécois décerné chaque année à un auteur pour un recueil de poésie qui est jugé de très grande qualité par un jury formé de trois membres de l'Académie des lettres du Québec.